Plocek ist der Familienname von:

 Jaromír Plocek (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 Michal Plocek (1994–2016), tschechischer Ruderer